Mjolnir peut faire référence à :

Mythologie 
 Mjöllnir, le marteau à manche court de Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre de la mythologie nordique.

Lieu 
 Cratère de Mjølnir, un cratère d'impact au nord de la Norvège.

Astronomie 
 (85585) Mjolnir, un astéroïde.

Personnalité 
 Mjölnir est le pseudonyme du caricaturiste et affichiste national-socialiste allemand Hans Herbert Schweitzer.

Dans la fiction 
Mjolnir, le marteau enchanté du dieu et super-héros Thor dans l'univers Marvel des comics de Marvel Comics.